El acrónimo ANA puede referirse a:
 AB Nyköpings Automobilfabrik
 Acciona, empresa española cuyo ticker en el IBEX 35 es ANA.
 Administration for Native Americans, un programa en la Administración para niños y familias.
 Agency for New Americans, una organización de refugiados de Boise, Idaho.
 Agência Nacional de Águas, Agencia nacional de aguas brasilera.
 Albanian National Army, el ejército nacional Albano.
 All Nippon Airways.Aerolínea Internacional Japonesa, la segunda aerolínea más activa de Japón.  
 American Numismatic Association, la asociación de numismática de América
 American Nurses Association
 ANA-Aeroportos de Portugal
 ana (lenguaje de programación)
 Anticuerpo antinuclear, un tipo de autoanticuerpos que se da en algunas patologías autoinmunes.
 Asociación Nacional del Arma de España (abreviatura anterior).
 Association of National Advertisers
 Athens News Agency
 Australian National Airways
 Australian Natives' Association
 Autonomic Network Architecture un proyecto de arquitectura de redes autosustentables.
 Autoridad Nacional del Agua del Perú.
 Axis & Allies (2004 video game), un juego de computadora de estrategia ambientado en la segunda guerra mundial.
 Army and Navy Academy, la Academia de la Armada y la Marina.
 Association of Naval Aviation
 Varias entidades que tienen por sede a Anaheim, California.
 Veci, o la Associazione Nazionale Alpini (Asociación Nacional Alpina).

Usos comunes

Para más datos sobre Ana en sus usos comunes consultar con el artículo principal.

Siglas